Johann Saltzmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Saltzmann (1679–1738), Mediziner, siehe Johannes Salzmann
 Johann Gottfried Saltzmann (1690–1762), deutscher Lehrer und Übersetzer
 Johann Jacob Saltzmann (1573/1574–1656), deutscher Jurist und Regierungssekretär
 Johann Rudolf Saltzmann (1573/1574–1656), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Johann Zacharias Saltzmann (1777–1810), deutscher Gärtner

Siehe auch:
 Johann Salzmann